Klimeš ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Klimeš (1881–19??), tschechisch-österreichischer Politiker
 Michal Klimeš (* 1985), tschechischer Grasskiläufer
 Pavel Klimeš (* 1958), tschechischer Marathonläufer
 Vlastibor Klimeš (* 1953), tschechischer Basketballtrainer und -spieler

Siehe auch:
 Klimešová (Begriffsklärung)
 Klimes (Begriffsklärung)
 Klimesch (Begriffsklärung)